Симоня́нц () — армянская фамилия. Известные носители:
 Симонянц, Липарит Еносович (1915—1999) — советский учёный, доктор технических наук.
 Симонянц, Сергей Липаритович (род. 1950) — советский и российский учёный.
 Симонянц, Эдуард Григорьевич (1937—2005) — армянский политический и военный деятель.

См. также 
 Симонян